Brünst bezeichnet im fränkisch/schwäbischen Sprachraum
 Eine ursprünglich durch einen Brand („Feuersbrunst“) entstandene Waldlichtung und findet sich in Flurnamen wieder:
 Obersontheimer Brünst; Waldgewann in den Limpurger Bergen im Landkreis Schwäbisch Hall. – Durch sie führt die Brünststraße.
 Die Brünst zwischen Leutershausen und Kloster Sulz im Landkreis Ansbach 

Daraus entstandene Ortsnamen:
 Baden-Württemberg
 Brünst (Sulzbach-Laufen), Einzelhof der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall; (liegt in der Obersontheimer Brünst)

 Bayern
 Brünst (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Brünst (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brünst (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brünst (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Prünst
 Brunst